Meridianstein bezeichnet:

 ein Denkmal, das auf die örtliche Lage eines Meridians hinweist, siehe Meridiandenkmal
 einen historischen Markierungsstein in weiterer Sichtweite einer Sternwarte, welcher der Justierung der Teleskope zum Messen von Sternenpositionen diente